Трновче може бити:

 Трновче (Велика Плана), насеље у општини Велика Плана, Србија
 Трновче (Петровац), насеље у општини Петровац
 , насеље у општини Луковица, Словенија

Види још 
 Трн (вишезначна одредница)
 Трнавци
 Трнова
 Трновац
 Трновец
 Трнови
 Трновица
 Трново
 Трње